Цицишви́ли (груз. ციციშვილი, рус. Цициановы) — грузинская фамилия; древний княжеский род из Картли:

Известные представители 
 Цицишвили, Вахтанг Давидович (1888—1965) — специалист по производству коньяка, лауреат Сталинской премии.
 Цицишвили, Владимир Георгиевич — академик АН Грузии
 
 Цицишвили, Давид Ираклиевич (род 1963) — врач, пластический хирург.
 Цицишвили, Джемал Ревазович (1920—1983) — врач-гинеколог, профессор.
 Цицишвили, Ираклий Николаевич (род. 1918) — архитектор, искусствовед. Участник ВОВ. Герой Советского Союза.
 Цицишвили, Мариам Георгиевна (1768—1850) — царица.
 Цицишвили, Парсадан (упоминается в 1609—1640) — глава княжества Сацициано.
 Цицишвили, Тамара Иосифовна (1908—1988) — советская актриса театра и кино.

См. также 
 Цицианов — список представителей рода, носивших русскую фамилию Цицианов.